Benatelli ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Benatelli (* 1962), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer
 Rico Benatelli (* 1992), deutsch-italienischer Fußballspieler